Бенц може бити:

 Бенц (Висмар), општина у округу Нордвестмекленбург, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија
 Бенц (Узедом), општина у округу Остфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија
 Карл Бенц